Ас-Салам аль-Малакі аль-Урдунія  — гімн Йорданії. Є офіційним гімном з часу проголошення незалежності 1946 року. Автором тексту є Абдельмунім Аль-Ріфаї. Композитор: Абдул Кадір.

Текст в арабському оригіналі 
عاش المليك
عاش المليك
سامياً مقامهُ
خافقاتٍ في المعالي أعلامه

نحن أحرزنا المنى
يوم أحييت لنا
نهضة تحفزنا
تتسامى فوق هامِ الشهب

يا مليك العرب
لك من خير نبي
شرف في النسب
حدثت عنه بطون الكتب

الشباب الأمجد
جندك المجند
عزمه لا يخمد
فيه من معناك رمز الدأب

يا مليك العرب
لك من خير نبي
شرف في النسب
حدثت عنه بطون الكتب

دمت نوراً وهدى
في البرايا سيدا
هانئا ممجدا
تحت أعلامك مجد العرب

يا مليك العرب
لك من خير نبي
شرف في النسب
حدثت عنه بطون الكتب

Див. також 
 Герб Йорданії
 Прапор Йорданії

Посилання 
 Гімн Йорданії 

Національні символи Йорданії
Йорданія
Йорданія
Музика Йорданії